Масимо Джироти () е италиански актьор.

Избрана Филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Италиански актьори и актриси
Починали в Рим